Rumunia:
 Giura – wieś

Szwajcaria:
 Giura – retoromańska oraz włoska nazwa kantonu Jura

Osoby:
 Alexandru Giura – rumuński wioślarz
 Luigi Giura – włoski architekt